Артур Адамс:
 Адамс, Артур (род. 1963) — американский автор комиксов.
 Адамс, Артур Александрович (1885—1969) — советский разведчик, Герой Российской Федерации.
  (1872—1936) — австралийский писатель, драматург.